Tramnitz ist der Name folgender Orte:

 Tramnitz (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Tramnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Tramnitz (1917–2007), deutscher Musikwissenschaftler und Organist